Plusieurs théorèmes portent le nom du mathématicien Gaston Darboux :
 Théorème de Darboux (analyse) ;
 Théorème de Darboux (géométrie).

Darboux